Mesmont (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Mesmont (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny